Tucano puede referirse a:

 Tucano: Un grupo étnico indígena.

 Embraer EMB 312 Tucano: Avión entrenador básico turbohélice.

 Embraer EMB 314 Super Tucano: Avión turbohélice diseñado para ataque ligero.
 Short Tucano: Avión de entrenamiento militar.
 Tucano: Municipio del Estado de Bahía.